Парк има више значења:
 Парк, је део града или предела у коме се налази одржавано зеленило
 Округ Парк (Вајоминг), је округ у америчкој савезној држави Вајоминг
 Округ Парк (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Округ Парк (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Парк (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Парк (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк